Deadwater – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Deadwater – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland